Concha Espina (1869-1955), femme de lettres espagnole;
 Marcelo Espina (1967-), joueur de football argentin; 
 Monica Espina, metteure en scène argentine.

Arts 

 La Santa Espina, sardane d'Àngel Guimerà et d'Enric Morera.

Patronyme